Danuta Dąbrowska (1925–2015) – polska historyk i archiwistka żydowskiego pochodzenia
 Danuta Dąbrowska (1952–2018) – polska historyczka literatury i krytyczka literacka
 Danuta Dąbrowska (zm. 2018) – polska okulistka, założycielka przedszkola dla dzieci niedowidzących i z zezem, dama Orderu Uśmiechu
 Danuta Dąbrowska (ur. 1959) – polska artystka współczesna, artystka multimedialna, fotograf, autorka obrazów